«Валентина» — название фильмов:
 «Валентина» — советский фильм 1981 года, художественный фильм режиссёра Глеба Панфилова, экранизация пьесы Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске».
 «Валентина» — испанский фильм режиссёра Антонио Хосе Бетанкора 1982 года.
 «Валентина» — американский фильм 1989 года. См. также 
 «Валентин и Валентина» — советский фильм 1985 года.
  — фильм 2002 года.